

Anno 
 1916 – (MCMXVI in numeri romani) è un anno bisestile del XX secolo 
 1916 a.C.

Matematica 
 1916 – numero naturale

Astronomia 
 1916 Boreas – Asteroide near-Earth

Musica 
 1916 – album dei Motörhead, pubblicato nel 1991.